Tostón puede referirse a:

 El tostón o cochinillo asado, variedad de asado de lechón.
 El tostón o patacón, comida a base de trozos aplanados y fritos de plátano verde.
 Los tostones o torraos, garbanzos asados en sal, servidos en algunas ocasiones festivas.
 Los tostones, monedas de plata de forma redonda, peso irregular y canto liso acuñadas por España en sus colonias americanas en el siglo XVI.
 El tostón, denominación popular de la moneda de 4 reales venezolanos de 1820.
 Los tostones, nombre de las palomitas de maíz en Murcia (España).